Суперкубок УЄФА 2013 — 38-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграють переможець Ліги чемпіонів 2012–2013 мюнхенська «Баварія» та переможець Ліги Європи 2012–2013 лондонський «Челсі». Гра відбулася на стадіоні «Еден Арена», у Празі 30 серпня 2013 року. Гра за Суперкубок УЄФА вперше з 1998 року пройшла не на «Стаідоні Луї II» у Монако. За підсумками гри титул володая Суперкубка УЄФА уперше в своїй історії здобула мюнхенська «Баварія».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2012—2013
 Ліга Європи УЄФА 2012—2013

Примітки

Посилання 
 UEFA Super Cup  
 2013 UEFA Super Cup , UEFA.com 

2013 у футболі
2013
Спортивні змагання у Празі
Серпень 2013